Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1967 — неофіційний чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у місті Ярославль (СРСР) з 15 по 24 квітня 1967 року. Чемпіонами Європи стали господарі турніру юнацька збірна СРСР.

Попередній етап

Другий раунд

Посилання 
 Архів 

1967
1967 у хокеї з шайбою